Santa Caterina har flere betydninger:

 Santa Caterina Albanese, en by i Calabrien, Italien
 Santa Caterina dello Ionio, en by i Calabrien, Italien
 Santa Caterina Villarmosa,
 Santa Caterina Valfurva,